|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2007 vond plaats van 29 oktober tot en met 4 november 2007 in de Canadese stad Quebec. Het was de vijftiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Marion Bartoli was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Nicole Vaidišová sneuvelde al in de eerste ronde.

De ongeplaatste Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten was met een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij versloeg op weg naar de finale twee reekshoofden: Angelique Kerber (7) en Vera Zvonarjova (2). In de eindstrijd zegevierde Davenport over de als derde geplaatste Oekraïense Joelija Vakoelenko in twee sets, waarmee zij voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam schreef. Het was haar 53e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Joelija Vakoelenko
| RD1-score1-1=4
| RD1-score1-2=1
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Lindsay Davenport
| RD1-score2-1=6
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 
Titelhoudsters Laura Granville en Carly Gullickson hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Meilen Tu en Vera Zvonarjova, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Christina Fusano / Raquel Kops-Jones''' won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Stéphanie Dubois en Renata Voráčová in twee sets, met een tiebreak om de tweede set te beslissen. Het was voor zowel Fusano als Kops-Jones haar eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2007
Quebec